Supercross  peut désigner :

Sport mécanique 
 Le Supercross, une discipline sportive motocycliste dérivée du moto-cross.

Film 
 Supercross, un film d'action sorti en 2005.

Jeu vidéo 
 Supercross 3D, un jeu vidéo de course sorti en 1995 sur Jaguar ;
 Supercross 2000, un jeu vidéo de course sorti en 1999 sur Nintendo 64 et PlayStation.